

Березовий Гай — пасажирський залізничний зупинний пункт Берестейського відділення Білоруської залізниці

Березова Роща — село, Зональний район, Алтайський край
 Березова Роща — селище, Красноуфімський міський округ (Натальїнськ), Свердловська область

Березовий Гай — село, Чернігівська область, Новгород-Сіверський район

Див. також 
 Березовий гай